New Moon ("luna nuova" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
 Luna nuova (New Moon) – film del 1919 diretto da Chester Withey
 Passione cosacca (New Moon) – film del 1930 diretto da Jack Conway
 Luna nuova (New Moon) – film del 1940 diretto da Robert Z. Leonard
 The Twilight Saga: New Moon – film del 2009 diretto da Chris Weitz

Geografia 
 New Moon – località dell'Australia

Letteratura 
 New Moon – romanzo di Stephenie Meyer del 2006

Musica
 New Moon – album di Abderrahmane Abdelli del 1995
 New Moon – traccia dell'album Time Lost degli Enchant del 1997
 New Moon – album postumo di Elliott Smith del 2007
 New Moon – album degli Swallow the Sun del 2009
 New Moon – EP degli AOA del 2019

Altro 
 New Moon – un multi user dungeon